Louis De Geer kan syfta på:

Personer ur släkten De Geer
Louis De Geer (1587–1652), den svenska industrins fader, finans- och industriman av vallonskt ursprung
Louis De Geer (1622–1695) son till Louis De Geer (1587–1652)
Louis De Geer (1818–1896), Sveriges första statsminister (1876–1880)
Louis De Geer (1854–1935), Sveriges statsminister (1920–1921), son till Louis De Geer (1818–1896)
Louis De Geer (1824–1887), friherre, godsägare och riksdagsman
Louis De Geer (1866–1925), friherre, kammarherre och fideikommissarie
Louis De Geer (1887–1953), friherre, överceremonimästare och fideikommissarie
Louis De Geer (1888–1954), författare
Louis De Geer (1910–1987), friherre, ambassadör, far till Carl Johan De Geer

Övrigt
Louis De Geer (konserthus) i Norrköping